Depuydt est un nom de famille flamand formé sur le mot flamand puit, puid, puyt = « grenouille ». En France, il est surtout présent dans le département du Nord.

Il est notamment porté par :

 Maxime Depuydt (née en 1992), joueur belge de basket-ball ;
 Oscar Depuydt (1858–1925), compositeur, organiste et pédagogue belge.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme flamand